Doxa () – termine greco reso in italiano con "opinione"
Doxa – istituto italiano specializzato in sondaggi d'opinione
Doxa – casa editrice italiana attiva tra il 1927 e il 1934